Il doppio  dell'Oberstaufen Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Dušan Karol e Jaroslav Pospíšil erano i detentori del titolo, ma Pospíšil non ha partecipato quest'anno.

Karol ha fatto coppia con Olivier Charroin, ma ha perso nel 1º turno.

Dieter Kindlmann e Marcel Zimmermann hanno battuto in finale Michael Berrer e Philipp Oswald 6–4, 2–6, [10–4].

Teste di serie

 Olivier Charroin /  Dušan Karol (primo turno)
 Alessandro Motti /  Simone Vagnozzi (semifinale)

 Michael Berrer /  Philipp Oswald (finale) 
 Rogério Dutra da Silva /  João Souza (ritiro)

Tabellone

Note 
 

Oberstaufen Cup 2009